O Vencedor Está Só é um livro de Paulo Coelho lançado em 2008. Com essa obra, o autor entra na passarela da moda e na rota dos assassinatos. A história se passa nas 24 horas de um dia no Festival de Cannes. Entre os personagens, um costureiro, uma modelo e um serial killer.

Livros de Paulo Coelho
Livros de 2008